Kehra (stad)
Kehra (dorp)